In 1997 werd het 55ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 12 april tot 10 augustus. Operário werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Knockout-fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Mato